Бубнево — название населённых пунктов.

Россия 
 Бубнево (Бубнево 1-е) — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Бубнево (Бубнево 2-е) — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Бубнево — деревня в Псковском районе Псковской области , Карамышевская волость.
 Бубнево — деревня в Псковском районе Псковской области ,  Серёдкинская волость.
 Бубнёво — деревня в  Пыталовском районе Псковской области.